Apărare personală: metode pentru se apăra împotriva un atac personal; 
 Legitimă apărare; 
 Asociație de auto-apărare: asociații de apărare a sociale, etnice, rasiale (etc) grupuri.